Lepyronia är ett släkte av insekter som beskrevs av Charles Jean-Baptiste Amyot och Jean Guillaume Audinet Serville 1843. Lepyronia ingår i familjen spottstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spottstritar
Lepyronia